

Presentación previa 
Pierre-Hugues Herbert fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Benoît Paire derrotó en la final a Grégoire Barrère.

Cabezas de serie 

  Farrukh Dustov (Semifinales)
  Kenny de Schepper (Segunda ronda)
  Andreas Beck ''(Segunda ronda)
 ''' Benoît Paire (Campeón)

<ol start=5>
  Illya Marchenko ''(Cuartos de final)
  Jürgen Zopp ''(Primera ronda)
  Liam Broady ''(Baja)
  Matteo Viola ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Quimper 2015